Il singolare del torneo di tennis South African Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2 6-4 5-7 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South African Open 1975